De kampioenscompetitie was een competitie waarmee het Nederlands kampioenschap voetbal werd beslist.

Geschiedenis
De kampioenscompetitie was de voorloper van de Eredivisie. Sinds 1888 werd gestreden om het Nederlands landskampioenschap. De eerste jaren officieus, maar vanaf het seizoen 1898/99 werd de kampioenscompetitie een officieel landskampioenschap. In 2007 introduceerde de KNVB de gouden kampioenster die clubs boven hun logo mogen plaatsen voor elke 10 titels. Officieuze titels, zoals HVV had, werden daarmee officieel, waardoor HVV ook een ster boven het logo mag dragen.

In de begintijd van het Nederlands amateurvoetbal waren de voetbalcompetities regionaal verdeeld. Tot 1897 was de winnaar van de westelijke competitie, de enige klasse die er bestond, tevens Nederlands landskampioen. Na de oprichting van een oostelijke klasse in 1898, werd er voor de landstitel gespeeld tussen beide kampioenen. Gedurende korte tijd, tussen 1902 en 1904, waren er twee westelijke klassen en één oostelijke klasse, maar dat werd na twee jaar weer omgezet naar de oude situatie. Er vond ook aansluiting bij van clubs uit andere regio's, zoals Velocitas uit Breda dat sinds 1900 in de westelijke klasse speelde en Wilhelmina uit ’s-Hertogenbosch dat in 1904 reeds in de oostelijke klasse speelde. In 1913 kwam er een zuidelijke klasse bij, en in 1916 een noordelijke klasse. Vanaf dat moment werd de westelijke klasse opgedeeld in West I (Noord-Holland en Utrecht) en West II (Zuid-Holland), en bestond het Nederlandse voetbal uit vijf klassen.

Voor de invoering van de vijf districten werd het Nederlandse voetbal vooral gedomineerd door HVV, RAP en Sparta. In die 28 jaar domineerden HVV (10x landskampioen) en RAP (5x landskampioen) vooral in de eerste jaren, en Sparta in de latere jaren. Na 1917 wist enkel Sparta nog eenmaal het kampioenschap te behalen.

In 1945 werd het gewest Zuid opgesplitst in Zuid I en Zuid II. Dat bleef zo tot 1950 toen opnieuw vijf klassen werden geïnstalleerd. Deze klassen hadden een ander dekkingsgebied dan voorheen, en werden aangeduid als 1e Klasse A tot en met E. Een jaar later werd het aantal gereduceerd tot vier klassen. Nederland werd verdeeld in een Zuidelijke en Noordelijke helft die beiden twee klassen herbergde. Zo kon worden voorkomen dat clubs uit één stad zoals PSV en EVV, Sparta en Feijenoord of DWS en AFC Ajax in verschillende klassen speelden.

In 1954 wordt het betaald voetbal geïntroduceerd en is er nog één jaar een kampioenscompetitie. In 1956 werd de Eredivisie opgezet en verdween de kampioenscompetitie.

De clubs die het vaakst hebben deelgenomen aan de kampioenscompetitie zijn Ajax (17x), Feijenoord (13x), Go Ahead (16x), Be Quick (13x) en PSV (12x).

Kampioenen

Trivia 
 Be Quick is de enige Noordelijke club die landskampioen werd.
 In 1904 werd Velocitas uit Breda kampioen in de westelijke klasse B en in 1909 werd Wilhelmina uit ’s-Hertogenbosch kampioen in de Oostelijke klasse.

Nederlands kampioenschap voetbal